Gouvernement Albert de Broglie peut désigner ces gouvernements français :
 Gouvernement Albert de Broglie (1) du  au  ;
 Gouvernement Albert de Broglie (2) du  au  ;
 Gouvernement Albert de Broglie (3) du  au .